Calloporina är ett släkte av mossdjur. Calloporina ingår i familjen Microporellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Calloporina